Mixosaurus — род вымерших пресмыкающихся из семейства Mixosauridae отряда ихтиозавров. Название означает «смешанный ящер».

Известен из среднего триаса (анизийский и ладинский века, около  назад). Окаменелости найдены около границы Италии и Швейцарии, а также в Китае (см. ниже). В разных работах объём рода сильно отличается; ранее к нему относили и виды, известные из ряда других местностей в Европе, Азии и Северной Америке.

Описание 
Mixosaurus имел довольно вытянутое по сравнению с другими ихтиозаврами тело длиной приблизительно до 2 метров. Хвостовой плавник у него не имел серповидной формы, характерной для более поздних, юрских ихтиозавров. Вероятно, Mixosaurus плавал медленнее их. Другим необычным для ихтиозавров его признаком была гетеродонтия: задние зубы были тупыми, а передние — острыми.

Систематика 
Род Mixosaurus входит в семейство Mixosauridae, включающее ещё один род — Phalarodon. Некоторые авторы не признают самостоятельность этого рода и относят его виды к Mixosaurus. Другие выделяют вид Mixosaurus panxianensis в третий род Barracudasauroides, а Phalarodon atavus — в четвёртый род Contectopalatus.

Род Mixosaurus и семейство Mixosauridae предложил в 1887 году Георг Баур для вида , описанного годом ранее  как Ichthyosaurus cornalianus. Главной причиной выделения нового семейства стали отличия в строении конечностей. В 1891 году  перенёс из Ichthyosaurus в Mixosaurus второй вид,  (ныне включаемый в род Phalarodon или Contectopalatus), а в 1895 Вильгельм Дамес — третий,  (ныне рассматриваемый как nomen dubium). В 1902 году Эмилио Репосси переописал  (приведя, в отличие от Бассани, изображения находок), и эта работа стала основой дальнейших исследований рода.

В работе J. Liu с соавторами (2013) и Ch. Ji с соавторами (2016) в род включают 3 вида:
  [syn. ]. Известен из отложений коммуны Безано (Италия) и близлежащей горы Сан-Джорджо (Швейцария), относящихся к границе анизийского и ладинского веков;
  [syn. ]. Известен из тех же отложений горы Сан-Джорджо;
 . Известен из анизийских отложений уезда Пансян провинции Гуйчжоу (Китай).
Для всех этих видов найдены почти полные скелеты. В 2010 году из Китая был описан ещё один вид, , но его самостоятельность подвергается сомнению. Ранее был описан и ряд других видов Mixosaurus, которые ныне считаются невалидными или сомнительными.

Примечания

Ссылки 
 Mixosaurus at www.prehistoric-wildlife.com.

Ихтиозавры
Пресмыкающиеся триасового периода